Chase kan som auktorsförkortning betyda:

 Mary Agnes Chase
 Mark Wayne Chase

Robotskapade auktorsförkortningar